Jean-Baptiste Bethune (1821-1894), Belgisch architect
Jean-Emmanuel de Bethune (1959), gedeputeerde van de provincieraad van West-Vlaanderen